Toto je seznam obcí v departementu Tarn ve Francii, jichž je celkem 323:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Tarn